FCK peut désigner :
 1. Fussball-Club Kaiserslautern, un club de football allemand basé à Kaiserslautern ;
 Football Club Koper, un club slovène de football basé à Koper.